Stelzendorf ist der Name folgender Orte:
 Chemnitz-Stelzendorf, Ortsteil der Stadt Chemnitz, Sachsen
 Stelzendorf (Zeulenroda-Triebes), Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes, Thüringen
Siehe auch:
 Kleinstelzendorf